Gersthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Gersthofer (1940–2011), deutscher Intendant, Dramaturg und Opernsänger (Bariton)
 Swintha Gersthofer (* 1985), deutsche Schauspielerin